L'Inspection générale des finances (IGF) est un organisme existant dans plusieurs pays :
 Corps interfédéral de l'Inspection des finances, en Belgique ;
 Inspection générale des finances, en France ;
 Inspection générale des finances, au Luxembourg ;
 Inspection générale des finances, en Mauritanie.